Lánská může být:

 ulice 
 Lánská (Cerhenic)
 Lánská (Červený Kostelec)
 Lánská (Hluk)
 Lánská (Hovorčovice)
 Lánská (Líbeznice)
 Lánská (Litomyšl)
 Lánská (Neumětely)
 Lánská (Nižbor)
 Lánská (Pardubice)
 Lánská (Plzeň)
 Lánská (Praha)
 Lánská (Rynholice)
 Lánská (Stochov)
 Lánská (Svitavy)
 Lánská (Třinec)
 Lánská (Týnec nad Labem)